Anexaireta är ett släkte av tvåvingar. Anexaireta ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Anexaireta